Кратер Байи (), не путать с кратером Бейли (), отличающимся в латинском наименовании всего одной буквой, — гигантский ударный кратер в южной приполярной материковой области на видимой стороне Луны у юго-западного лимба, самый большой кратер на видимой стороне Луны, сравнимый по площади с небольшим лунным морем. Название дано в честь астронома и деятеля Великой Французской революции Жана Сильвена Байи (1736—1793) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Хаузен на западе, кратер Лежантиль на юге и кратер Кирхер на востоке. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 300 км, глубина — 4,13 км.

Вал кратера сильно разрушен последующими импактами за время своего существования, местами внешний откос вала сравнялся с окружающей местностью. Западная часть внутреннего склона сохранила остатки террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью составляет 2260 м. Дно чаши кратера не заполнено лавой, неровное, имеет множество небольших хребтов и кратеров. Центральный пик отсутствует. В юго-восточной части кратера располагается приметный сателлитный кратер Байи B и частично перекрывающий его кратер  (см. ниже).

За счет своего расположения у юго-западного лимба Луны кратер при наблюдениях имеет искаженную форму, наблюдения зависят от либрации. Наилучшее время для наблюдения — полнолуние, когда терминатор пересекает вал кратера.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Байи A и B относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 A Little Basin. 
 Half a Loaf.
 Southwest Taper.
 Especially Worthy of Scrutiny. 
 Red & Blue on the Limb (Anaglyph). 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны